Borynia (Kopalnia Węgla Kamiennego)
 Borynia (sołectwo Jastrzębia-Zdroju)
 Borynia (Ukraina)
 Borynia (wzniesienie)